Куку́шковые, или куку́шки  — семейство из отряда кукушкообразных птиц, близких к воробьинообразным. Самый известный представитель семейства — обыкновенная кукушка. Можно встретить на всех континентах, кроме Антарктиды. Отсутствуют также на крайнем севере, на юго-западе Северной Америки и в слишком засушливых регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Некоторые виды семейства совершают миграции.

Внешний вид 
Вес и размер варьируют от 17 гр и 15 см (у Chrysococcyx minutillus) до 630 гр и 63 см (у исполинской кукушки). Одной из важных отличительных особенностей семейства являются лапки: два пальца направлены вперёд, а два — назад. Практически у всех представителей имеется длинный хвост, который увеличивает ловкость при беге и во время полёта. Форма крыльев варьируется в зависимости от образа жизни: у мигрирующих птиц крылья длинные и узкие, у других — более короткие и округлые.

Образ жизни 
Большинство видов ведут одиночный образ жизни и редко встречаются группами. Исключением является род Ани, которые строят коллективные гнёзда.
Представители семейства обитают в лесу, но некоторые предпочитают более открытую местность. Последние имеют длинные и сильные лапки, которые позволяют развивать скорость более 30 км/ч.

Большинство видов питаются насекомыми, в том числе мохнатыми гусеницами, которых избегают многие птицы. Исполинская кукушка питается в основном фруктами.

К семейству относятся такие виды, как американская кукушка, кукушка-подорожник, кукушка (личинкоед) ани, шпорцевая кукушка. Все они строят свои гнёзда на деревьях или кустах. В отличие от других кукушек, шпорцевая кукушка откладывает яйца в гнездо, расположенное на земле или в низкорослом кустарнике. Эти крупные тропические кукушки могут охотиться на небольших позвоночных, таких, как ящерицы.

Гнездовой паразитизм 
Многие виды кукушек являются гнездовыми паразитами. Они откладывают свои яйца в гнёзда других птиц. Птенцы кукушки вылупляются раньше, более развитыми и растут быстрее, в результате они обычно выкидывают яйца или птенцов их приёмных родителей, после чего хозяева гнезда выкармливают только птенцов кукушек.

У обыкновенной и африканской кукушки интервал кладки 48 часов. Эмбрионы кукушек на момент кладки развиты сильнее, чем у птиц-соперников. В 1802 году было выдвинуто предположение, что это объясняется внутренней инкубацией. У кукушек яйцо в яйцеводе находится 30 часов при температуре 40 °C, что выше, чем температура в гнезде (в среднем 36 °C). Поэтому кукушата рождаются быстрее, чем птенцы матери-хозяйки гнезда. Кукушата опережают соперников, яйца которых были отложены в это же гнездо примерно в то же время, на 31 час.

Возможно, именно удлинённый период времени между оплодотворением и кладкой способствовал развитию у некоторых птиц стратегии гнездового паразитизма.

Классификация 

Согласно данным Международного Орнитологического Конгресса (версия 2.11.2012 г.), это семейство подразделяется на 33 рода и 149 видов, сгруппированных в 5 подсемейства. 
 Подсемейство  — 2 рода и 4 вида
  — 3 вида
  — 1 вид
 Подсемейство  — 5 родов и 4 видов
 Четырёхкрылые кукушки (Tapera) — 1 вид
  — 2 вида
  — 1 вид
  — 2 вида
  — 5 видов
 Подсемейство  — 1 род и 28 видов
  — 28 видов
 Подсемейство  — 2 рода и 13 видов
  — 3 вида
  — 10 видов
 Подсемейство  — 23 рода и 93 вида
  — 1 вид: Rhinortha chlorophaea.
  — 2 вида
  — 1 вид: Taccocua leschenaultii
  — 1 вид: Zanclostomus javanicus
  — 1 вид: Rhamphococcyx calyorhynchus
  — 6 видов
  — 2 вида 
  — 4 вида
  — 3 вида
  — 2 вида
  — 13 видов
  — 1 вид: Pachycoccyx audeberti
  — 1 вид: Microdynamis parva
  — 3 вида
  — 1 вид: Urodynamis taitensis
  — 1 вид: Scythrops novaehollandiae
  — 13 видов
  — 10 видов
  — 3 вида (или 4 вида)
  — 4 вида 
  — 8 видов
  — 11 видов
 † Nannococcyx — 1 вид: Nannococcyx psix

Ранее также выделяли:
 Длинноклювые кукушки (Rhamphomantis) — 1 вид, в настоящее время часто включается в род Chrysococcyx
 Белоголовые коэли (Caliechthrus) — 1 вид, в настоящее время часто включается в род Cacomantis

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Видео кукушки в интернет-коллекции птиц
 
 

 
Семейства птиц